Sant'Andrea is de Italiaanse naam voor Sint-Andreas 
 Sant'Andrea (Colle di Val d'Elsa), een plaats in de Italiaanse gemeente Colle di Val d'Elsa
 Sant'Andrea (Marciana), een plaats in de Italiaanse gemeente Marciana
 Sant'Andrea al Quirinale, een kerk van het Jezuïetenseminarie op de Quirinaal in Rome
 Sant'Andrea della Valle, een basiliek te Rome
 Sant'Andrea d'Orcino
 Sant'Andrea di Bozio
 Sant'Andrea di Cotone 
 Sant'Andrea dei Lagni, een plaats in de Italiaanse gemeente Santa Maria Capua Vetere
 Sant'Andrea del Pizzone, een plaats in de Italiaanse gemeente Francolise
 Sant'Andrea in Percussina, een plaats in de Italiaanse gemeente San Casciano in Val di Pesa

Zie ook
 Andrea